Аллегра — многозначный термин.

Фамилия 
 Аллегра, Габриэле (1907—1976) — священник, библеист, переводчик Библии, блаженный Католической Церкви.
 Аллегра, Чед (род. 1980) — американский рестлер, более известный как Карл Андерсон.

Прочее 
 Аллегра — антигистаминный препарат, метаболит терфенадина, лишённый кардиотоксических свойств.
 Аллегра — итальянское имя.